El topónimo Gayton puede hacer referencia a varios lugares de Inglaterra:

 Gayton, un pueblo en el condado de Merseyside;
 tres parroquias civiles y los pueblos homónimos dentro de su límite:
 Gayton, en el condado de Norfolk;
 Gayton, en el condado de Northamptonshire;
 Gayton, en el condado de Staffordshire.

Es, además, el apellido de:
 Anthony Gayton (1968), un fotógrafo británico.